Белореченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Белореченское сельское поселение — входит в Омутнинский район

Рязанская область 
 Белореченское сельское поселение — входило в Сараевский район